Der Digicel Caribbean Cup 2008 war die 14. Ausspielung der Fußball-Karibikmeisterschaft. Der Wettbewerb begann mit der ersten Runde der Qualifikation am 27. Juli 2008. Die Endrunde fand vom 3. November bis zum 14. Dezember 2008 auf Jamaica statt. Die Spiele wurden im National Stadium Independence Park in Kingston, im Jarett Park in Montego Bay und im Greenfield Stadium in Trelawny Parish ausgetragen. Namenssponsor des Turniers war die Telekommunikationsfirma Digicel mit Sitz in Jamaika.

Die vier besten Mannschaften dieses Turniers nahmen am CONCACAF Gold Cup 2009 teil. Neben dem Sieger Jamaika waren dies Grenada, Guadeloupe und Kuba.

Qualifikation 
Insgesamt 23 Mannschaften hatten für den Wettbewerb gemeldet. Titelverteidiger Haiti und Gastgeber Jamaika waren ohne Qualifikation für die Endrunde gesetzt. Alle waren Mitglieder der Caribbean Football Union, einer regionalen Unterorganisation der CONCACAF.

Die Bahamas, die Dominikanische Republik, Montserrat, Puerto Rico, die Turks- und Caicosinseln, die Amerikanischen Jungferninseln und St. Lucia nahmen nicht teil.

Französisch-Guayana und Sint Maarten zogen kurz vor dem Start der Qualifikation zurück, so dass letztlich 16 Teams in der ersten und drei weitere in der zweiten Runde der Qualifikation antraten.

1. Runde 
Die erste Runde der Qualifikation bestand aus fünf Gruppen. Die Gruppenersten und die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren sich für die zweite Runde.

Gruppe A 
Alle Spiele fanden im Stadion Ergilio Hato in Willemstad auf Curaçao statt.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele fanden im National Stadium in Providence auf Guyana statt.

|}

|}

Gruppe C 
Alle Spiele fanden im Truman Bodden Stadium in George Town auf den Kaimaninseln statt.

|}

|}

Gruppe D 
Alle Spiele fanden im Warner Park in Basseterre auf St. Kitts und Nevis statt.

|}

|}

Gruppe E 
Alle Spiele fanden im Stade Louis Achille in Fort-de-France auf Martinique statt.

|}

|}

2. Runde 
Für die zweite Runde waren die Nationalmannschaften aus Kuba, Trinidad und Tobago und Guadeloupe gesetzt. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppe F 
Alle Spiele fanden im Stade René Serge Nabajoth in Les Abymes auf Guadeloupe statt.

|}

|}

Gruppe G 
Alle Spiele fanden im Estadio Pedro Marrero in Havanna auf Kuba statt.

|}

|}

Gruppe H 

Alle Spiele fanden im Marvin Lee Stadium in Macoya auf Trinidad und Tobago statt.

|}

|}

Endrunde 
Gespielt wurde in zwei Gruppen à vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale und den CONCACAF Gold Cup 2009.

Gruppe I 

|}

|}

Gruppe J 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um den Platz drei 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier auf rsssf.com (engl.)

2008
Fußballveranstaltung 2008
Karibikmeisterschaft 2008
Sportveranstaltung in Jamaika